James Reilly (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
 James Reilly (scenarioschrijver), een Amerikaans scenarioschrijver
 James Reilly (politicus), een Iers politicus